La notation est le fait de représenter, de positionner ou de qualifier un élément à l'aide d'un « symbole » conventionnel.
La nature et la syntaxe des symboles utilisés sont a priori illimités.

 Le recours au symbole est réputé être plus commode et plus efficace pour :
désigner, éventuellement en classifiant ou en codifiant ;
Abréger, faire court ;
indiquer une position, faciliter un repérage spatial ;
fournir une valeur, une mesure d'ordre quantitatif ou qualitatif, une information.
 La seule contrainte est que le lecteur ciblé puisse le comprendre facilement :
associer immédiatement à l'élément « noté » une signification ;
faire en sorte que la signification associée soit précise et non équivoque.

Dans cette perspective des normes publiques ou privées peuvent encadrer la conception et la présentation des symboles employés.

Le rédacteur utilisant des symboles très spécifiques ou peu connus aura intérêt à expliquer la finalité, le mode de calcul ou de sélection de la notation qu'il utilise.

Voir ci-après une liste non exhaustive.

En éducation 
La docimologie est la science de l'évaluation des élèves. Durant leur scolarité, selon le pays, des élèves peuvent se voir attribuer des notes.

En sciences 
 Une notation est un symbole utilisé pour représenter une constante, une unité, une fonction mathématique...
 La notation ingénieur et la notation scientifique sont deux conventions utilisées pour écrire les nombres décimaux.
 Les notations usuelles en mathématiques.
 Les Notations en thermodynamique chimique.
 La notation positionnelle
 La notation hongroise est une règle de création des noms de variables en informatique.
 La notation polonaise inverse ou notation post-fixée permet de noter les formules arithmétiques sans utiliser de parenthèses.
 La notation SMILES adaptée à la description des molécules chimiques

En art 
 La notation musicale, parmi lesquelles
 La notation ABC, système de notation informatique des partitions.
 Le solfège
 Les tablatures.
 Les systèmes de notation chinois, tels que le jianpu, le gongchepu, le guqinpu
 La Partition graphique, diverses représentation graphique de la musique.
 Le tracker, système de notation utilisé dans la scène démo et certains jeux vidéo.
 La notation du mouvement en chorégraphie, ou des mouvements des mains pour les discours.
 Les notations en jonglerie (siteswap).
 Notations, œuvre pour piano de Pierre Boulez.

Dans le domaine des jeux 
 La notation des coups aux échecs.
 Notation algébrique
 Notation descriptive
 Numériques : Notation Forsyth-Edwards, Portable Game Notation
 Le kifu, système de notation du jeu de go

En Sport 
 La notation en sports et disciplines artistiques (Gymnastique, Patinage artistique)

Dans le domaine économique et social 
 Agence de notation, Une agence de notation désigne généralement une agence de notation financière et ne doit pas être confondue avec une agence de notation sociale et environnementale.
 La notation financière, la notation de la dette.
 La notation sociale.

Autres 

 La notation pratiquée en Sténographie.
 La notation des jeux vidéo par la presse spécialisée.
 Les couteaux de notation.
 Etc.